A Private Scandal – film del 1921 diretto da Chester M. Franklin
 A Private Scandal – film del 1931 diretto da Charles Hutchison
 Private Scandal – film del 1934 diretto da Ralph Murphy